Juventus o Juventa, deessa romana.
 Juventus Football Club, club de futbol italià.
 Clube Atlético Juventus, club de futbol brasiler.
 Atlético Clube Juventus, club de futbol brasiler.
 Grêmio Sportivo Juventus, club de futbol brasiler.
 Juventus Atlético Clube, club de futbol brasiler.
 Juventus Futebol Clube, club de futbol brasiler.
 SC Young Fellows Juventus, club de futbol suís.
 Juventus (Belize), club de futbol de Belize.
 CS Juventus București, club de futbol romanès.
 BC Juventus, club de basquetbol lituà.